Skanör-Falsterbo kan avse:

 Skanör med Falsterbo – en tätort och kommundel i Vellinge kommun i Skåne
 Skanör med Falsterbo stad – en tidigare kommun i Malmöhus län
 Skanör-Falsterbo församling – i vilken ovannämnda tätort ligger 2002–
 Skanör-Falsterbo (film) – svensk film från 1939